Площадь Ильича:

 Площадь Ильича — станция Калининской линии Московского метрополитена.
 Площадь Ильича — название площади Рогожская Застава c 1919 до 1994 года